Глубокое — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Деревня расположена на берегу озера Глубокого в 26 км на северо-восток от города Вышний Волочек.

История 
В 1789 году на Егорьевском погосте близ деревни была построена каменная Георгиевская церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село Глубокое входило в состав Ящинской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Белавинского сельсовета Вышневолоцкого района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Дятловского сельского округа, с 2005 года — в составе Дятловского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Георгия Победоносца (1789).

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района